

Patronyme 

  (1570-1624), médecin français.
  (1955- ), mathématicien français.
 Jules de Mérindol (1814-1888), architecte français.
 Nicolas Mérindol (1961- ), homme d'affaires français.

Toponyme 

 Mérindol, village de Vaucluse ;
 Mérindol-les-Oliviers, village de la Drôme.

Autres 
 Édit de Mérindol, arrêt du parlement de Provence contre les vaudois de Mérindol (1540).